A competição Arrancada individual masculino do Campeonato Mundial de Luge de 2016 aconteceu em 29 de Janeiro de 2016, com a arrancada de classificação se iniciando às 11:15 e a arrancada final começando às 16:01 no horário local.

Resultados 

Arrancada individual masculino